Die 3. U-18-Fußball-Europameisterschaft fand vom 13. bis zum 22. Mai 1983 in England statt. Den Titel errang Frankreich durch einen 1:0-Sieg über die Tschechoslowakei. Die BRD schied als Gruppenzweiter bereits in der Vorrunde aus. Die DDR, Österreich und die Schweiz hatten sich nicht für die Endrunde qualifiziert.

Modus 
Die 16 qualifizierten Mannschaften wurden auf vier Gruppen zu je vier Mannschaften aufgeteilt. Innerhalb der Gruppen spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger erreichten das Halbfinale. Die Sieger der Halbfinals spielten im Finale um den Titel, die Verlierer bestritten das Spiel um Platz drei.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen die folgenden Mannschaften teil:

Mannschaften aus dem deutschsprachigen Raum

DFB-Auswahl 

 Trainer: Dietrich Weise

Austragungsorte 
Gespielt wurde in den folgenden Städten: Aldershot, Barnsley, Birmingham, Bolton, Burnley, Huddersfield, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Nottingham, Preston, Oldham, Reading, Sheffield, Shrewsbury, Stoke-on-Trent, Watford und Wolverhampton.

Vorrunde

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen 
Frankreich ist damit zum ersten Mal U18-Fußball-Europameister.

Die Siegerelf: Sabonniere – Reuzeau, Prisette, Degrave, Hely – Ribar, Fournier, Frechet (Fernier), Thomas – Paille, Guion (Fourrier)

Das Siegtor erzielte Reuzeau.

Weblinks 
 U-18-Europameisterschaft 1983 auf rsssf.com (engl.)

1983
Fußballveranstaltung 1983
Fußball (England)
Sportveranstaltung in England